

Astronomia
3163 Randi – asteroide areosecante

Onomastica
Randi – nome proprio di persona scandinavo femminile
Randi – ipocoristico inglese del nome proprio di persona Miranda

Persone
Antonio Randi (1921-1998) – lottatore italiano
Ermanno Randi (1920-1951) – attore italiano
Eugenio Randi (1957) – politico italiano
James Randi (1928-2020) – illusionista e divulgatore scientifico canadese naturalizzato statunitense
Lorenzo Ilarione Randi (1818-1887) – cardinale italiano
Lori Randi (1922-2017) – attrice e cantante italiana
Oscar Randi (1876-1949) – storico italiano
Paola Randi (1970) – regista cinematografica e sceneggiatrice italiana
Pompeo Randi (1827-1880)– pittore italiano
Potito Randi (1909-1989) – imprenditore, chimico e politico italiano

Altro
Cugini Randi – azienda artigianale italiana per la produzione di macchine agricole
Ho Randi – album della cantante norvegese Randi Hansen
Villa Mocenigo Randi – villa di Gorgo di Cartura, provincia di Padova